Flashback (2 Fabiola), een single uit 1998
 Flashback (techniek), een techniek in literatuur en film waarmee een gebeurtenis uit het verleden wordt getoond
 Flashback (psychologie), de terugkeer van beelden of gewaarwordingen uit het verleden in de geest
 Flashback (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 Flashback (Ministry), een nummer van het album The Land of Rape and Honey van Ministry
 Flashback (computerspel uit 1992)
 Flashback (computerspel uit 2013), remake van het spel uit 1992
 De titel van enkele films, waaronder:
Flashback (1990), een komische film van Frank Amurri
 De naam van enkele achtbanen in de Verenigde Staten:
Flashback (Six Flags New England), in pretpark Six Flags New England
Flashback (Six Flags Magic Mountain), in pretpark Six Flags Magic Mountain
Flashback!, in pretpark Six Flags Over Texas
 Flash Back, een boomstamattractie in Walibi Belgium
 Flashback (Nederlandse rockband) (1969-1978), Nederlandse rockband uit Rotterdam
 Flashback (Nederlandse house-act) (1996-1998), Nederlandse house-act van Tim Hoppema